

Brasil 
 Rede Clube FM - rede de rádios
 Clube FM Alto Uruguai - estação de rádio de Erechim, Rio Grande do Sul
 Clube FM Ariquemes - estação de rádio de Ariquemes, Rondônia
 Clube FM Belo Horizonte - estação de rádio de Belo Horizonte, Minas Gerais
 Clube FM Brasília - estação de rádio de Brasília, Distrito Federal
 Clube FM Catanduva - estação de rádio de Catanduva, São Paulo
 Clube FM Divino - estação de rádio de Divino, Minas Gerais
 Clube FM Goiânia - estação de rádio de Goiânia, Goiás
 Clube FM Itapeva - estação de rádio de Itapeva, São Paulo
 Clube FM Santo Ângelo - estação de rádio de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul
 Clube FM São José do Rio Preto - estação de rádio de São José do Rio Preto, São Paulo
 Clube FM Turmalina - estação de rádio de Turmalina, Minas Gerais
 Clube FM Vera - estação de rádio Vera, Mato Grosso
 Rádio Clube (Fortaleza) - estação de rádio de Fortaleza, Ceará
 Rádio Clube (Natal) - estação de rádio de Natal, Rio Grande do Norte
 Rádio Clube (Recife) - estação de rádio do Recife, Pernambuco
 Clube FM (Recife) - estação de rádio de Recife, Pernambuco
 Clube 1 (São Carlos) - estação de rádio de São Carlos, São Paulo
 Rádio Clube (Bagé) - estação de rádio de Bagé, Rio Grande do Sul
 Rádio Clube (Blumenau) - estação de rádio de Blumenau, Santa Catarina
 Rádio Clube (Joinville) - estação de rádio de Joinville, Santa Catarina
 Rádio Clube (Lages) - estação de rádio de Lages, Santa Catarina
 Rádio Clube (Ponta Grossa) - estação de rádio de Ponta Grossa, Paraná
 Rádio Clube do Pará - estação de rádio de Belém, Pará
 Clube FM (Curitiba) - estação de rádio de Curitiba, Paraná
 Clube FM (São Carlos) - estação de rádio de São Carlos, São Paulo
 Clube FM 99 - estação de rádio de Patos de Minas, Minas Gerais
 Rede Clube Brasil - extinta rede de rádios

Portugal 
 Rádio Clube da Lourinhã - estação de rádio de Lourinhã, Lisboa
 Rádio Clube da Madeira - estação de rádio de Funchal, Madeira
 Rádio Clube de Angra - estação de rádio de Angra do Heroísmo, Açores
 Rádio Clube de Mêda - estação de rádio de Mêda, Guarda
 Rádio Clube de Sintra - estação de rádio de Sintra, Lisboa
 Rádio Clube de Matosinhos - extinta estação de rádio de Matosinhos, Porto
 Rádio Clube Português - extinta rede de rádio com repetidoras no norte de Portugal

Clube